Grămadă are următoarele sensuri:
 Grămadă - Cantitate mare de lucruri, de materiale puse unele peste altele în neorânduială
 Grămadă (rugby) - un moment în jocul de rugby.